Баланово — название населённых пунктов.

Болгария 
 Баланово — село в Кюстендилской области Болгарии.

Россия 
 Баланово — деревня в Уфе.
 Баланово — село в Белогорском районе Крыма.
 Баланово — деревня в Козловском районе Чувашии.

Украина 
 Баланово — село в Очаковском районе Николаевской области.